Presjeka est un toponyme qui peut désigner :
Presjeka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Presjeka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.